Алексе́й Погоре́лов: Погорелов, Алексей Васильевич (1919—2002) — советский и российский математик.
 Погорелов, Алексей Владимирович (род. 1983) — киргизский и российский легкоатлет.